У фіналі Серхі Бругера переміг Джима Кур'є з рахунком 6–4, 2–6, 6–2, 3–6, 6–3.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1993 О Френч Open Men's Singles draw 

1993 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу